Nationalparks
 Naturparks

In Bulgarien wurden zum Schutz der Flora und Fauna drei Nationalparks und elf Naturparks, 55 Naturreservate, 25 Hilfsreservate und 965 Naturschutzgebiete ausgewiesen.

Allgemein 

Gebiete zum Natur- oder Landschaftsschutz in Bulgarien umfassen alle National- und Naturparks, alle Reservate, Hilfsreservate und Naturschutzgebiete. Der erste Reservat zum Naturschutz wurde in Bulgarien 1931 im Strandscha-Gebirge errichtet und trägt heute den Namen Silkosija. Der Naturpark Witoscha, der einen Teil des gleichnamigen Gebirges einnimmt, wurde 1934 errichtet und ist der älteste Naturpark auf der gesamten Balkanhalbinsel.

Das Gesetz zum Schutz dieser Gebiete wurde 1998 vom bulgarischen Parlament verabschiedet und 2009 infolge des bulgarischen Beitritts in die EU aktualisiert. Das Gesetz heißt wörtlich Gesetz für die geschützten Gebiete (bulg. Закон за защитените територии). Heute nehmen alle geschützten Gebiete 5 % der Fläche Bulgariens, sowie 7 % aller Waldflächen des Landes ein.

Die drei Nationalparks

Die bulgarischen Naturparks 
Weiterhin existieren in Bulgarien folgende 11 Naturparks (bulg. природен парк/Priroden Park):

Naturreservate und Naturschutzgebiete 
In Bulgarien werden insgesamt 55 Reservate gezählt. 16 davon wurden 1977 im Rahmen des UNESCO-Programms „Mensch und Biosphäre“ () zum Schutz typischer Landschaften zu Biosphärenreservate ausgerufen. Weiter existieren (Juni 2012) 965 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 582.494,2 ha, die 5,3 Prozent des Territoriums des Landes einnehmen. Einige der Reservate und Schutzgebiete sind:

 Naturreservat Derwischa, bei Weliki Preslaw
 Naturreservat Ostriza
 Naturreservat Patlejna, bei Weliki Preslaw
 Naturreservat Silkosia,
 Naturreservat Srebarna, umfasst den Srebarna-See
 Naturschutzgebiet Alepu, bei Sosopol
 Naturschutzgebiet Arkutino (Аркутино), bei Primorsko
 Naturschutzgebiet Poda, bei Burgas
 Naturschutzgebiet Tschengene Skele, bei Burgas
 Naturschutzgebiet Usungeren, bei Burgas

Liste aller Schutzgebiete 
Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) in Bulgarien auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste aller in Bulgarien unter Natur- oder Landschaftsschutz stehenden Gebiete

Bulgarien
!